Tri Nations 1996 war die erste Ausgabe des seither jährlich stattfindenden Rugby-Union-Turniers Tri Nations. Zwischen dem 6. Juli und dem 10. August 1996 fanden sechs Spiele statt. Turniersieger wurde Neuseeland, das während des Turnieres auch den Bledisloe Cup verteidigte.

Tabelle

Ergebnisse

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Tri Nations 1996 auf ESPN (englisch)

Rugby 1996
1996